Hen Run ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Hen Run (Salt Run) im Warren County, Ohio
 Hen Run (Youghiogheny River) im Fayette County, Pennsylvania